Rita Amabili est une écrivaine canadienne née à Montréal le .

Biographie

Œuvres

Littérature 

Un bourgeon deviendra famille, Office de la famille de Montréal, 1997  
Voyage sur Angélica, Éditions de la Paix, 1999  
La force de l’amour, Éditions Guido Amabili, 1999 
Les anges d’Angélica autour de mon pays, Éditions Parenthèses, 2001  
Guido, le roman d’un immigrant, Éditions Hurtubise HMH, 2004 
Un fil poétique, Tout comme une prière, Tome 1, Éditions Guido Amabili, 2007 
Un fil poétique, Tout comme une prière, Tome 2, Éditions Guido Amabili, 2007 
Un fil poétique, Elles, assurément! Tome 3, Éditions Guido Amabili, 2007 
Un fil poétique, Et puisque j’aime les enfants, Tome 4, Éditions Guido Amabili, 2007 
Un fil poétique, Poésies diverses, Tome 5, Éditions Guido Amabili, 2007 
Un fil poétique, Notre Père, Tome 6, Éditions Guido Amabili, 2007  
Saffia, femme de Smyrne, Novalis, 2007 
La fiction est-elle un outil pour transmettre l’Évangile ? Éditions Universitaires Européennes, 2012 
Marguerite prophète, Éditions Carte Blanche, 2014 
AZAG et les enfants, Éditions Guido Amabili, 2018 
La lingère d’Acquaviva, Éditions Guido Amabili, 2019 
Clara et Gros-Paquet-d’Amour, Édition l’Apothéose, 2020 
Marguerite prophète, Éditions Guido Amabili, 2021, 
Saffia, femme de Smyrne, Éditions Guido Amabili, 2021, 

Traductions :

In mio figlio vivrai per sempre, romanzo storico, Terza Edizione, Éditions Guido Amabili, 2021 
In mio figlio vivrai per sempre, romanzo storico, Seconda Edizione, Librati Editrice, 2012
In mio figlio vivrai per sempre, romanzo storico, Edarc Edizioni, 2010
Guido, The story of an immigrant, In my son you will live forever, historical novel, Éditions
Guido Amabili, 2010
La lingère d’Acquaviva, romanzo storico, Effatà Editrice 2018, 
AZAG e i bambini, Éditions Guido Amabili, 2018 
AZAG and the children, Éditions Guido Amabili, 2018  

Autres:
Monde, dans Le Sanctuaire de la Culture 
Les Dossiers d’Aquitaine, France, 2015 
Le doux chagrin, Antennes de paix, 2014
Femmes, Antennes de paix, 2014
Chispa le panda à la vanille, dans Un animal? Génial! Association des Écrivains Québécois pour la Jeunesse, Collectif, 2011 
Lettre d’Amour aux enfants de la terre, Coffret Mille mots d’Amour, Les Éditions Les Impatients, 2006 
Cent poètes contre la guerre, Collectif de poésies, 2003
Angélica s'est transportée! (2000) théâtre.

Pièces de théâtre 
MA... FIAsco sur l'illégalité: Comédie mêlant un regroupement de personnes, la cause des enfants et la fête de Noël, au Café-théâtre de Chambly (). 
L'arbre humain: Un drame poétique sur l'homosexualité et le sida a été présenté à Chambly et à Montréal en 1994. Plusieurs personnes ont été sensibilisées sur cette maladie et les gens qui la vivent, tel qu'il apert aux échanges bilatéraux que nous avions avec le public après la pièce. 
Parti pris pour la famille: Pièce interactive sur la famille. 
Le clochard: Cette pièce de théâtre a été écrite en premier lieu pour un organisme humanitaire de Montréal.
Le mur du Xiap: Cette pièce de théâtre a été écrite pour le secteur Chambly-Carignan de Développement et Paix.
Guido: Théâtre, raconte l'histoire de l'immigration italienne vers 1925. 
Do Douce: Pièce créée dans le but d'initier les petits d'âge scolaire et préscolaire aux balbutiements de la musique. 
De Chambly au monde entier: Histoire d'Emma Albani, une soprano née en 1847 à Chambly. 
Cool, une pontière: Raconte l'histoire d'une pontière près des écluses du Fort Chambly dans les années 1830-1840. 
Angélica s'est transportée: Pièce de théâtre interactive sur le droit des enfants.

Liens externes 

Site officiel de l'auteure

Poétesse québécoise
Écrivain canadien du XXIe siècle
Naissance à Montréal
Naissance en décembre 1989